Myroconger är ett släkte av fiskar som är ensam i familjen Myrocongridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ålartade fiskar
Myroconger